Comet puede referirse a:

Comet, modelo de aplicación web.
Comet (revista), revista estadounidense de ciencia ficción.
A34 Comet, tanque británico.
de Havilland DH.106 Comet, avión británico.